Klüt bezeichnet

 Klüt (Hameln), einen Berg bei Hameln (Niedersachsen; 258 m hoch, mit Aussichtsturm Klütturm und Klüttunnel)
 Klüt (Detmold), einen Ortsteil von Detmold
 im Rheinland einen Braunkohlepressling oder ein Brikett, siehe Klütt

Siehe auch:
Kluit